TVB (televisiemaatschappij), een televisiemaatschappij uit Hongkong;
Twentsche Voetbalbond, een voormalige Nederlandse voetbalbond.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een methodiek vanuit de bedrijfs- en organisatiekunde om de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te organiseren.